Der Eigendrehimpuls steht
 in der klassischen Mechanik für den Drehimpuls, der durch die Rotation um die eigene Achse hervorgerufen wird
 in der Quantenmechanik für den Spin